Absolute Greatest — сборник песен британской рок-группы Queen, выпущенный в 2009 году и состоящий из композиций, записанных группой вместе с её бывшим фронтменом Фредди Меркьюри. Альбом содержит 20 самых известных песен и доступен в нескольких форматах, включая издание на одном компакт-диске, специальное издание на 2 компакт-диска с аудиокомментариями Брайана Мэя и Роджера Тейлора, 52-страничную книгу в твердом переплете с 2 компакт-дисками в цифровом формате.

Об альбоме 
29 сентября 2009 года группа «Queen» объявила о выпуске сборника лучших песен группы за 40 лет её существования под названием «Absolute Greatest». В дальнейшем было объявлено, что альбом выйдет в четырёх вариантах. Помимо стандартного CD, альбом выйдет в двухдисковом варианте с комментариями участников группы о каждой песне на втором CD, в качестве лимитированного издания с 52-страничным буклетом с прежде не издававшимися фотографиями Джонни Дью Мэттьюса, рукописными текстами песен и доступом к онлайн-трансляции двадцати концертных выступлений Queen, а также в виде бокс-сета из трёх виниловых пластинок с доступом к онлайн-трансляциям. Также альбом доступен в качестве эксклюзивного предложения на WiFi-проигрывателе Logitech Squeezebox Radio, причём его обладатели могли послушать альбом раньше даты его официального релиза 16 ноября. Кроме того, им также доступны бонусы, которые есть на лимитированных изданиях альбома.

Список композиций

Бонус 
В список бонусных песен входят записи живых исполнений песен

Позиции в чартах

Примечания 

Сборники Queen
Сборники на английском языке